Сан-Вісе́нте (; , ; «святий Вікентій») — власна назва.

Топоніми

Сан-Вісенте (округ) 
 Сан-Вісенте (Буенос-Айрес)
 Сан-Вісенте (Кордова) 
 Сан-Вісенте (Місьйонес) 
 Сан-Вісенте (Санта-Фе)

Сан-Вісенте (острів, Бразилія)
 Сан-Вісенте (Сан-Паулу)

Сан-Вісенте-Сентенаріо

Сан-Вісенте (Венесуела)

Сан-Вісенте (Іспанія) 
 Сан-Вісенте-де-Алькантара
 Сан-Вісенте-де-Аревало
 Сан-Вісенте-де-Распейг
 Сан-Вісенте-де-ла-Баркера 
 Сан-Вісенте-де-ла-Кабеса 
 Сан-Вісенте-де-ла-Сонсьєрра 
 Сан-Вісенте-дель-Вальє 
 Сан-Вісенте-дель-Ортс 
 Сан-Вісенте-дель-Паласіо

Сан-Вісенте (Кабо-Верде)

Сан-Вісенте (Колумбія) 
 Сан-Вісенте-де-Кагван 
 Сан-Вісенте-де-Чукурі

Сан-Вісенте (Мексика) 
 Сан-Вісенте-Коатлан 
 Сан-Вісенте-Лачіхіо 
 Сан-Вісенте-Нунью

Сан-Вісенте-де-Каньєте

Сан-Вісенте (Португалія)
 Сан-Вісенте (Брага) — парафія.
 Сан-Вісенте-да-Бейра — парафія.
 Сан-Вісенте-де-Перейра-Жузан — парафія.
 Сан-Вісенте-де-Фора — парафія.
 Сан-Вісенте-ду-Пенсу — парафія.

Сан-Вісенте (Сальвадор) 
 Сан-Вісенте (департамент) 
 Сан-Вісенте (вулкан)

Сан-Вісенте (Чилі)
 Сан-Вісенте-де-Тагуа-Тагуа

Примітки